Сан Рикардо има више значења:

 Сан Рикардо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рикардо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рикардо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рикардо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рикардо, Лас Петрас (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Рикардо (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Рикардо (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рикардо, Емпаке (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Рикардо (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Рикардо, Буенос Аирес (Рајон), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Рикардо (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рикардо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рикардо (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рикардо (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рикардо (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рикардо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рикардо (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику